Flores de agua puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ranunculus hederaceus;
 el nombre común de la planta Ranunculus peltatus.